

Населені пункти та їхні частини
 Порай — гміна в Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Порай — село в гміні Городло Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Порай — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Порай — село в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Порай — село в гміні Порай Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Порай — частина села Пентковиці в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Порай — колонія в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Порай — осада в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства
 Порай — лісова осада в гміні Порай Мишковського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Порай (герб)

Примітки